Burg steht für:

 Burg als befestigten Wohn- oder Zufluchtsort
 Burg (Heraldik), eine Darstellungsform in der Heraldik

Burg, Personen:
 Burg (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Burg ist der Name folgender geographischer Begriffe:

Orte:

in  Deutschland:
 Burg (bei Magdeburg), Kreisstadt des Landkreises Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Burg (Dithmarschen), Gemeinde im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Burg (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Burg (Mosel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Burg (Spreewald), Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Burg Stargard, bis 1929: Stargard, Stadt in Mecklenburg-Vorpommern

in der Schweiz:
 Burg AG, Einwohnergemeinde im Bezirk Kulm, Kanton Aargau, Schweiz
 Burg im Leimental, politische Gemeinde im Bezirk Laufen, Kanton Basel-Landschaft
 Burg FR/Châtel, Ortschaft der Gemeinde Murten im Seebezirk, Kanton Freiburg

in anderen Ländern:
 Burg (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Burg-Reuland, Gemeinde im Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Den Burg, Ort auf Texel (Insel), Niederlande
 Burg (Florida), Gemeinde in Florida, (USA)
 Burg (Ardmeanach), Gebiet auf der Halbinsel Ardmeanach auf der Insel Mull, Argyll and Bute, Schottland
 Burg (Kilninian and Kilmore), Ort der Insel Mull, Argyll and Bute, Schottland

Ortsteile:

in Deutschland:
 Burg an der Wupper, Ortsteil der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Burg auf Fehmarn, Ortsteil der Stadt Fehmarn, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Burg bei Reideburg, Ortsteil von Reideburg, Stadtteil von Halle (Saale), kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt
 Burg in der Aue, Ortsteil von Ammendorf/Beesen, Stadtteil von Halle (Saale), kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt
 Burg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burg (Bad Schussenried), Ortsteil der Stadt Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burg (Bayreuth), Stadtteil von Bayreuth, kreisfreie Stadt in Bayern
 Burg (Bergisch Gladbach), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Burg (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Burg (Celle), Ortsteil der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Burg (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Burg (Ettenstatt), Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Burg (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg (Hannover), Stadtteil von Hannover, kreisfreie Stadt in Niedersachsen
 Burg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Burg (Herborn), Ortsteil der Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Burg (Ilshofen), Wüstung auf der Gemarkung der Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Burg (Kirchzarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Burg (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg (Möhringen an der Donau), Stadtteil von Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Burg (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Burg (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg (Salm), Ortsteil der Gemeinde Landscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Burg (Söchtenau), Ortsteil der Gemeinde Söchtenau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Burg (Spreetal), Ortsteil der Gemeinde Spreetal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Burg (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Burg (Thannhausen), Ortsteil der Stadt Thannhausen (Schwaben), Landkreis Günzburg, Bayern
 Burg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Burg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden (Vils), Landkreis Landshut, Bayern
 Burg (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Burg (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burg (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Burg (Zusmarshausen), Ortsteil der Gemeinde Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

in Österreich:
 Burg (Gemeinde Hannersdorf), Ortschaft von Hannersdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Burg (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Burg (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Burg (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen an der Krems, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Burg-Vergein, Katastralgemeinde von Assling, Osttirol
 Burg (Gemeinde Assling), Ortschaft von Assling, Osttirol
 Burg (Gemeinde Kals), Ortschaft von Kals am Großglockner, Osttirol
 Burg (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal), Weiler in der Ortschaft Zaunhof bei St. Leonhard im Pitztal, Tirol
 Burg (Gemeinde Stans), bei Stans (Tirol), Bezirk Schwaz, Tirol

Gebäude:
 Schloss Burg, Stammsitz der Herzöge von Berg
 Grazer Burg, Sitz der Steiermärkischen Landesregierung
 Burg (Klagenfurt am Wörthersee), ein Bauwerk in Klagenfurt
 Schloss Burg (Begriffsklärung) – diverse Schlösser

sowie:
 Kreis Burg, ehemaliger Landkreis in Sachsen-Anhalt
 Burg (Elkeringhausen) (617,1 m), Berg im Rothaargebirge südlich Elkeringhausens, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Die Burg (591,4 m), Berg im Südlichen Hellerbergland bei Burbach (Siegerland), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Burg (151,1 m), Erhebung in der Wetterau bei Unter-Widdersheim (Nidda), Wetteraukreis, Hessen
 Burg bei Unter-Widdersheim, Naturschutzgebiet in der Wetterau bei Unter-Widdersheim (Nidda), Wetteraukreis, Hessen
 Burg (Staffelsee), Halbinsel im Staffelsee, Gemeinde Seehausen am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Waldinsel Burg, Naturdenkmal

Burg, Sonstiges: 
 Burg Carriage Company, einen US-amerikanischen Fuhrwerks- und Automobilhersteller
 Burg, umgangssprachlich für das Wiener Burgtheater
 Burg (Jägersprache), die Biber-Burg
 Sandburg, Strandburg
 BURG F.W. Lüling KG, ein deutscher Hersteller von Sicherheitstechnologie in Wetter (Ruhr)
 Burg Industries, eine niederländische Firma für Nutzfahrzeuge

Siehe auch:
 Borg
 Bourg
 Bürg
 Burgk
 Burg Township
 Burk (Begriffsklärung)
 Burgh
 Burch
 Burgen